Okręty US Navy o nazwie USS "Mugford":

 Pierwszy "Mugford" (DD-105) – niszczyciel typu Wickes, w służbie w latach 1918-1922. Brał udział w działaniach I wojny światowej.
 Drugi "Mugford" (DD-389) – niszczyciel typu Bagley, w służbie w latach 1937-1947. Brał udział w działaniach II wojny światowej.

Mugford